Richthofen é um sobrenome alemão.

 Ferdinand von Richthofen (1833-1905) - Viajante, geógrafo e cientista alemão

 Hermann von Richthofen (nascido em 1933) - Diplomata alemão

 Lothar von Richthofen (1894-1922) - Piloto militar alemão

 Manfred Albert von Richthofen (1953 - 2002) - Engenheiro alemão naturalizado brasileiro

 Rittmeister Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (1892-1918) - Chefe da Cavalaria, Comandante e Piloto militar alemão, conhecido como o "Barão Vermelho"
 Suzane von Richthofen (1983 -) - Criminosa brasileira

 Wolfram von Richthofen (1895-1945) - General alemão

Desambiguação